Osoby noszące imię i nazwisko Ferdynand Machay
 Ferdynand Machay (1889–1967) – polski ksiądz infułat, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie, działacz niepodległościowy, 1938-1939 senator II RP
 Ferdynand Machay (1914–1940) – polski ksiądz, filipin, Sługa Boży